Le sigle CIVA peut désigner :
 le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, en France.
 le CIVA, à Ixelles en Belgique.
Sigle de 4 caractères